Эвдам () — древнегреческое имя
 Эвдам — сатрап Индии
 Эвдам — сатрап Парфии